Таврическое — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Таврическое — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Таврическое — село в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Таврическое — село в Красноперекопском районе Крыма.
 Таврическое — рабочий посёлок в Таврическом районе Омской области.

Украина 
 Таврическое — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Таврическое — село в Тельмановском районе Донецкой области.
 Таврическое — село в Ореховском районе Запорожской области.

См. также 
 Таврийское
 Таврический
 Тавричанка
 Тавриченка